NORAD может означать:
 Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (сокращённо NORAD)
 NORAD Tracks Santa — рождественская программа, реализуемая NORAD.
  — норвежская благотворительная организация.
 Норад — сленговое название норадреналина.